Seydou Bamba (Douele Logouale, 1993. december 8. –) elefántcsontparti labdarúgó, jelenleg az FC International Leipzig játékosa.

Források
 Seydou Bamba oldala a transfermarkt.com-on

Elefántcsontparti labdarúgók
1993-ban született személyek
Labdarúgócsatárok
Élő személyek